Коверда - фамилия:

 Коверда, Борис Софронович (1907—1987) — деятель российской Белой эмиграции. 
 Коверда, Владимир Петрович (род. 1946) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН.

См. также 
 Ковердэйл